— код ISO 639 для языка шаманг;
 xsh — командная оболочка UNIX.